Jealous Ones Still Envy (J.O.S.E.) — четвёртый студийный альбом Fat Joe, вышедший в 2001 году. Пластинка дебютировала на 21 позиции в Billboard 200 с 30,000 проданных копий за первую неделю. Альбом был признан платиновым в мае 2002 года.

Список композиций

Чарты

Синглы 
We Thuggin

What’s Luv?

Примечания 

Альбомы Fat Joe
Альбомы Atlantic Records
Хип-хоп-альбомы